Allons puede referirse a: 

 Allons, comuna de Alpes de Alta Provenza.
 Allons, comuna de Lot y Garona.